Deutsche Zentrumspartei, een Duitse politieke partij
Zentrum (Italië), een stadsdeel in Bozen (Bozen-Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol, Italië)